Александр Розен:
 Розен, Александр Владимирович (1779—1832) — русский военачальник, генерал-майор (1812).
 Розен, Александр Григорьевич (1812—1874) — барон, герой штурма Варшавы в 1831 году.
 Розен, Александр Фёдорович (1871—после 1917) — витебский вице-губернатор в 1911—1915 годах, член Государственного совета.